

Pessoas
João José Aguiar

Joao Jose